G97 est un sigle qui peut faire référence à :
 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres